Albrecht von Gräfe (1828–1870), ophtalmologue allemand,
 Albrecht von Graefe (1868–1933), homme politique allemand, fils du précédent
  (1852–1905),
  (1830–1899), médecin allemand,
 Arthur Graefe (1890–1967), homme politique allemand,
  (1905–1999), journaliste allemande,
  (1780–1851), philologue et archéologue allemand,
  (1799–1867),
 Erhart Graefe (1943- ),
 Eva-Maria Graefe, physicienne mathématique allemande ;
  (1984- ),
  (1855–1918), mathématicien allemand
 Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf (1942- ), homme politique allemand
  (1937–1994),
  (1802–1868),
 Heinrich Gräfe (1857–1917),
  (1908–1944),
  (1900–1995), homme politique allemand,
  (1711–1787), compositeur allemand,
 Julius Meier-Graefe (1867–1935),
  (1878–?),
 Karl Ferdinand von Gräfe (1787–1840), médecin allemand,
 Manuel Gräfe (1973- ),
  (1971- ),
  (1928- ), militaire allemand
  (1956- ).

Voir aussi 
 

en:Gräfe